Cluny (Saône-et-Loire), općina u departmanu Saône-et-Loire u Francuskoj ;
 Cluny (kanton), francuski kanton u kojem se nalazi istoimena općina ;
 Cluny (opatija), opatija u Francuskoj ;
 Klinijevci, benediktinski red iz Clunya ;
 Hôtel de Cluny, muzej u Parizu.